Band může být:

 anglicky kapela nebo hudební skupina – řada názvů konkrétních hudebních uskupení toto slovo běžně používá
 Big band (v doslovném překladu:velká kapela)
 Boy band (v doslovném překladu:chlapecká kapela)
 House band (v doslovném překladu:domácí kapela)
 příslušník národa Bandů, viz článek Bandové
 voice-band, divadelní skupina pro sborovou rytmickou recitaci (hlasová skupina)

hudební nahrávky
 Your New Favourite Band, album skupiny The Hives
 Rubber Band, singl Davida Bowieho

jiný význam
 Band-e Amir – pouštní řeka v Hindukúši

Externí odkazy